Dies ist ein Teil der Nuklidkarte

 Tabelle  Ordnungszahlen 61 bis 80!061
Nuklide 061